Annies bzw. Anniès ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Annies (* 1942), deutscher Politiker 
 Hans Georg Anniès (1930–2006), deutscher bildender Künstler

Siehe auch:
 Annies Kiosk
 Annis